A 2018-as francia Formula–4-bajnokság a sorozat nyolcadik idénye volt. Ez volt az első szezon, amely a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság március 31-én vette kezdetét a Circuit Paul Armagnac versenypályán és október 14-én ért véget a Circuit Paul Ricard aszfaltcsíkján. Caio Collet nyerte meg a bajnoki címet.

Nevezési Lista

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer
A versenyzők legrosszabb eredményét nem számíották be a végeredménybe.

Versenyzők – FFSA Academy 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Versenyzők – FIA Formula–4

Újoncok 

Megjegyzés:
 A Circuit de Paun rendezett versenyhétvége harmadik versenyét a heves esőzések miatt megállították. A futamot nem indíották újra, ezért az első tíz helyezett a pontok felét kapta meg.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

FranciaF418
18